EKO steht als Abkürzung für:

 Eisenhüttenkombinat Ost, siehe ArcelorMittal Eisenhüttenstadt
 EKO Transportgesellschaft, siehe ArcelorMittal Eisenhüttenstadt Transport
 Einsatzkommando, siehe Einsatzkommando Cobra
 Erstattungskodex, Verzeichnis der von den Krankenkassen in Österreich refundierten Arzneimittel
 VEB Erstlings- und Kinderbekleidungswerk Oschatz
 Evangelisches Krankenhaus Oberhausen

Eko steht für:
 EKO (Siegel), Bio-Siegel aus den Niederlanden
 ein alter Name von Lagos, Nigeria

Siehe auch:
 Eco
 EKO Computerythm
 EKO grupė

Abkürzung